7 miejscowości w Polsce: 
 Skarżyn – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Oporów 
 Skarżyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czerwin 
 Skarżyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Płońsk 
 Skarżyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Skórzec 
 Skarżyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno 
 Skarżyn – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska
 Skarżyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Kawęczyn

Zobacz też: Nowy Skarżyn, Skarżyn-Kolonia, Stary Skarżyn